Nicola Legrottaglie (Gioia del Colle, 20 de outubro de 1976) é um futebolista italiano. Atualmente joga pelo Catania.
Começou no time Bari em 1994, e em 1996 foi para o Pistoiese. Em 1997 foi para outro time italiano, o Prato. Em 1998 foi contratado pelo Chievo Verona e em 2000 foi para o Modena, antes de retornar ao Chievo Verona em 2001. Fez fama no time e foi para a Juventus em 2003.

Juventus 
Depois que Fabio Capello se tornou o técnico, não jogou no primeiro semestre da temporada 2004/05. Foi emprestado ao Bologna em janeiro de 2005.

Depois de alguns jogos pelo Bologna, retornou à Velha Senhora, o clube de futebol mais bem-sucedido da história do futebol italiano. Foi novamente emprestado, desta vez ao Siena, junto com Igor Tudor. Ele esperava jogar nessa temporada com a Juventus, que estava interessada em jogadores com experiência para poder voltar à série A do Campeonato Italiano.

Milan 
O time do Milan garantiu no último dia da janela da transferecias a contratação de Nicola Legrottaglie, por empréstimo da Juventus de Turim até o final da temporada. O negócio foi já confirmado por ambos os clubes. O zagueiro esteve emprestado nas últimas duas épocas a Bologna e Siena, depois de ter chegado a Turim em 2003. Legrottaglie fez a sua estreia no Milan no jogo contra a Lazio.
Ao fim da temporada, o zagueiro anúnciou que não renovaria com o clube rossonero.

Catania 
Foi contratado pelo Catania para disputar a temporada 2011/2012.

Futebolistas da Itália
Protestantes da Itália
Futebolistas da Associazione Sportiva Bari
Futebolistas da Unione Sportiva Pistoiese 1921
Futebolistas da Associazione Calcio ChievoVerona
Futebolistas da AC Reggiana
Futebolistas do Modena Football Club
Futebolistas da Juventus Football Club
Futebolistas do Bologna Football Club 1909
Futebolistas da Società Sportiva Robur Siena
Futebolistas da Associazione Calcio Milan
Futebolistas do Calcio Catania
Jogadores da Seleção Italiana de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2009